Hélène Prévost (nascida no fim do século XIX) foi uma tenista francesa.

Campeã de Roland Garros, e duas pratas olímpicas em simples e duplas mistas.

Tenistas da França
Tenistas olímpicos da França
Naturais da França
Tenistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900